Тангара:

 Тангара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Тангара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Тангара — река с притоками, приток реки Сусуман Магаданская область, Ягоднинский район.
 Тангара — поселок Тангара, Ягоднинский район, Магаданская область, Россия.
 Тангара — золотой прииск, Ягоднинский район, Магаданская область, Россия. Создан в январе 1950 года.